El término Oveng hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Oveng, localidad de Guinea Ecuatorial.
 Oveng Ansem, localidad de Guinea Ecuatorial.
 Oveng, comuna de Camerún.